Владимир Георгиевич Бехтеев (15 апреля 1878, Москва — 21 июня 1971, Москва) — русский и советский художник.

Биография
Родился 15 апреля 1878 года в Москве. Среднее образование получил в Московском реальном училище.

В 1898 году окончил Николаевское кавалерийское училище, откуда выпущен был корнетом в 42-й драгунский Митавский полк.

В 1901 году он вышел в отставку в чине поручика и уехал в Мюнхен, где обучался рисунку и живописи у Книрра, затем в Париже у Кормона. Был  соучредителем в 1909 году «Нового мюнхенского художественного объединения» вместе с Василием Кандинским, Алексеем Явленским, Марианной Верёвкиной. Был близок к кругу журнала «Синий всадник», участвовал в первой выставке объединения «Бубновый валет», в выставке «Нового общества художников». В 1920—1921 гг. был художником Первого государственного цирка в Москве.

Занимался книжной иллюстрацией, в 1936 — 1945 создал серию иллюстраций к произведениям Лермонтова, оформил ряд книг зарубежной классики XIX века для издательства «Academia».

Владимир Георгиевич Бехтеев умер 21 июня 1971 года в родном городе и был похоронен на Донском кладбище (точнее, в Донском монастыре).

Литература 
 Бехтеев В. Г. Каталог выставки / вступ. ст. М. Алпатова. — М., 1970.
 
 Коган Д. З. Владимир Бехтеев. — М., 1977.
 Бехтеев Владимир Георгиевич (1878—1971). Работы на бумаге 1900—1960-х гг. — М., 2005.

Ссылки 
 Страница на сайте «Русская живопись»

Выпускники Николаевского кавалерийского училища
Художники России
Художники русского авангарда
Акварелисты СССР
Владимир Георгиевич
Похороненные на Донском кладбище